Beauveriphora är ett släkte av svampar. Beauveriphora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Beauveriphora